Penélope Cruz – hiszpańska aktorka i tancerka
 pe – średnie ciśnienie użyteczne
 Pe – litera alfabetu hebrajskiego

Zobacz też 
 PE